Maikel Scheffers è il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Shingo Kunieda, che ha sconfitto in finale Stéphane Houdet col punteggio 6-2, 6-0.

Teste di serie

  Stéphane Houdet (finale)

  Shingo Kunieda (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2013